Horb ist der Name folgender Orte:

 Horb am Neckar, Stadt im Landkreis Freudenstadt
 Horb an der Steinach, Ortsteil von Mitwitz, Landkreis Kronach
 Horb am Main, Ortsteil von Marktzeuln, Landkreis Lichtenfels
 Horb bei Fürth am Berg, Ortsteil von Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg
 Horb (Ukraine), Ort in der Ukraine
 Horw, Gemeinde im Kanton Luzern, ausgesprochen "Horb"

Horb ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Horb (1645–1695), deutscher evangelischer Theologe
 Margaret Horb (* 1967), deutsche Politikerin (CDU)
 Tetjana Horb (* 1965), deutsch-ukrainische Handballspielerin und -trainerin